Леди Джорджиана Фуллертон (; урожденная Левесон-Гоуэр (); ) — английская -романистка, филантроп, биограф и основательница школы; одна из выдающихся английских римско-католических романистов, писавших в XIX веке. Использовала псевдоним «Lady G. Fullerton».

Биография 

Джорджиана Левесон-Гоуэр родилась 23 сентября 1812 года в родительском торхаусе  в английском графстве Стаффордшир. Она была второй дочерью лорда Гренвиля Левезон-Гауэра, 1-го графа Гранвилля и леди Гарриеты Елизаветы Левесон-Гоуэр  (урождённой Кавендиш; ). Она была крещена в англиканскую веру 10 октября 1812 года в родном доме.

В юные годы она много времени провела в городе Париже, где её отец служил английским послом. Находясь там, ей довелось брать уроки игры на фортепиано у молодого Ференца Листа.

Во французской столице Джорджиана Левесон-Гоуэр нашла свою любовь и 13 июля 1833 года вышла замуж за атташе французского посольства Александра Джорджа Фуллертона. Супруги уехали из Парижа восемь лет спустя, когда её отец уволился из посольства. Несколько лет они жили в Риме, где её муж обратился в католицизм; жена пошла по его стопам и была принята в Римско-католическую церковь в Страстное воскресенье 29 марта 1846 года в Лондоне. Вскоре у них родился сын.

В Лондоне она подружилась с  и , которые, как и она, были аристократками недавно обратившиеся в католицизм. Все трое были известны своей благотворительностью.

В 1855 году ее единственный сын умер в возрасте 21 года, что погрузило супругов в постоянный траур. После потери единственного сына она полностью посвятила себя благотворительности. В 1856 году она приняла францисканство, записавшись в . 

Резиденция Фуллертонов в Сассексе стала центром её благотворительной деятельности, в том числе ее усилий по приезду сестёр святого Викентия де Поля в Англию. В 1872 году она участвовала в основании школы  и религиозной общины .

Три года спустя она в последний раз переехала со своим мужем и восемью слугами в Борнмут, в их дом под названием Эрфилд, Гервис-роуд, где она и умерла 19 января 1885 года. Её останки находятся на кладбище Святого Сердца в Рохамптоне. После её смерти мадам Огастес Крейвен (урожденная Ла Ферронэ) опубликовала работу под названием «Леди Джорджиана Фуллертон»  (), в которой описывается благотворительная деятельность леди Фуллертон.

Голубая табличка в память о благотворительной деятельности Джорджианы Фуллертон находится в церкви Святого Сердца в Борнмуте.

Литературная деятельность 
 

Джорджиана Фуллертон впервые заявила о себе на литературном поприще романом «Ellen Middleton» (Лондон, 1844); за ним последовал «Grantley Manor» (Лондон, 1847). Уже в этих первых опытах сказывается изобразительный талант автора, смелость и оригинальность в разрешении разных общественных, главным образом, религиозных вопросов. 

После перехода в католичество; в 1852 году выпустила в Лондоне роман «Lady Bird», где излагаются её споры на религиозные темы, и с тех пор посвятила свои силы пропаганде католических идей. Один за другим появлялись ее идейные романы: «Life of St. Francis of Rome» (Лондон, 1855); «The countess of Bonneval» (1858); «Rose Leblancs» (1861); «Laurentia, a tale of Japan» (1861); «Too strange not to bet true» (1864). 

К числу лучших произведений Фуллертон «ЭСБЕ» относит исторические романы: «Constance Sherwood» (Лондон, 1865) и «A stormy life» (Лондон, 1867). После них появились романы с католической тенденцией: «Helpers of the holy souls» (Лондон, 1868); «Mrs. Geralds niece» (Лондон, 1869); «Life of Louisa de Carvajal» (Лондон, 1873); «A will and a way» (Лондон, 1881); «Life of Elizabeth Lady Falkland 1585—1639» (Лондон, 1883).

Библиография 
 
   

 The Old Highlander, the Ruins of Strata Florida, and Other Verses (1849)
 Lady Bird (1852)
 Life of St. Francis of Rome (1855)
 La Comtesse de Bonneval (1857)
 Rose Leblanc (1861)
 Laurentia, A Tale of Japan (1861)
 Constance Sherwood: An Autobiography of the Sixteenth Century (1865)
 Life of the Marchessa G. Falletti di Baroto (1866)
 A Stormy Life (1867)
 The Helpers of the Holy Souls (1868)
 Mrs. Gerald's Niece (1869)
The Gold-digger and Other Verses (1872)
 Life of Louisa de Carvajal (1873)
 Seven Stories (1873)
Rosemary; a Tale of the Fire of London (1874)
Sketch of the Life of the Late Father Henry Young, of Dublin (1874)
 A Will and a way (1881)
 Life of Elizabeth Lady Farkland (1883)
A Stormy Life: Queen Margaret's Journal, a Novel (1885)

Примечания

Литература 
 A Short Biographical Dictionary of English Literature.
 Brockhaus Enzyklopädie 14. edition (German) 1902.
 Lady Georgiana Fullerton, una scrittrice dall'animo buono.

Ссылки 

 .
Works by Georgiana Fullerton at HathiTrust.
Works by Georgiana Fullerton at Google Books.

Английские писательницы XIX века
Филантропы Великобритании
Джорджиана
Биографы